Försök kan syfta på:

 Försök (idrottsterm) – en term i rugby union
 Försök (vetenskaplig term) –  en vetenskaplig term
Djurförsök –  ett samlingsnamn för användning av djur i forskningsverksamhet
 Försök till brott – att någon kommit nära att utföra ett brott